Ingelgerowie – najstarsza dynastia Andegawenów, wywodząca się z miejscowego możnowładztwa. 

Nazwa dynastii pochodzi od Ingelgera – założyciela dynastii. Ród Ingelgerów wygasł na Gotfrydzie II Martelu, który zmarł bezpotomnie. Odziedziczył ją ród z Gatinais, którego przedstawiciel Godfryd II Ferréol poślubił Ermengardę Blankę, siostrę Gotfryda II Martela.

Drzewo genealogiczne Ingelgerów

Bibliografia 
 Genealogia dynastii w: M.Marek, Genealogy.Eu

Drzewa genealogiczne